Список станцій Українських залізниць

8